Nörrenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Nörrenberg (1862–1937), deutscher Bibliothekar und Germanist
 Johann Gottlieb Nörrenberg (1787–1862), deutscher Physiker

Siehe auch: Norrenberg